Вторая Бундеслига 2020/2021 — 47-й сезон Второй Бундеслиги. Турнир начался 31 июля 2020 года и закончился 23 мая 2021.

Победу в первенстве и выход в Первую Бундеслигу завоевал «Бохум». Вторую прямую путевку в элитный дивизион получил «Гройтер Фюрт».

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
По итогам предыдущего сезона во Вторую Бундеслигу вылетели «Падеборн» и «Фортуна». В Бундеслигу вышли победитель Второй Бундеслиги «Арминия» и занявший второе место «Штутгарт».

По итогам предыдущего сезона в Третью лигу вылетели «Веен» и дрезденское «Динамо», занявшие семнадцатое и восемнадцатое места соответственно. Во Вторую Бундеслигу вышли «Айнтрахт» из Брауншвейга и «Вюрцбургер Киккерс», занявшие третье и второе места. Чемпион Третьей лиги «Бавария II» остался в Третьей Лиге по правилам немецких чемпионатов.

«Хайденхайм», занявший по итогам прошлого сезона 3-е место, не сумел выйти в Первую Бундеслигу, проиграв в стыковых матчах «Вердеру», который занял 16-е место в Бундеслиге.

«Нюрнберг», занявший по итогам прошлого сезона 16-е место, сумел сохранить прописку в лиге, по сумме двух встреч обыграв «Ингольштадт», который занял 4-е место в Третьей лиге, благодаря правилу выездного гола (2-0 дома и 1-3 в гостях).

Клубы-участники

Турнирная таблица 

(К)—Команда вышла в Первую Бундеслигу

(В)—Команда выбыла в Третью Лигу

Стыковые матчи за право играть в Первой Бундеслиге 
Стыковые матчи состоялись 26 и 29 мая 2021 года.

|}

Стыковые матчи за право играть во Второй Бундеслиге 
Стыковые матчи состоялись 27 и 30 мая 2021 года.

|}

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Вторая Бундеслига
Спорт в Германии в 2020 году
Спорт в Германии в 2021 году